Дегтярьов
 Дегтярьов Антон — український композитор, музикант, учасник дуету Ptakh Jung.
 Дегтярьов Василь Леонтійович — Герой Радянського Союзу.
 Дегтярьов Василь Олексійович — радянський конструктор стрілецької зброї, Герой Соціалістичної Праці.
 Дегтярьов Віктор Миколайович (1966—2019) — майор запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дегтярьов Володимир Арсентійович — Герой Радянського Союзу.
 Дегтярьов Володимир Геннадійович (1953—2004) — культурний і громадський діяч, музейник, філолог, куратор художніх виставок, директор Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.
 Дегтярьов Володимир Іванович — радянський державний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Дегтярьов Георгій Єрмолайович — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Дегтярьов Іван Іванович — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.
 Дегтярьов Іван Леонтійович — Генерал-майор міліції. Доцент. Начальник Київської вищої школи МВС СРСР (1967—1980). Заступник міністра внутрішніх справ УРСР.
 Дегтярьов Максим Сергійович (нар. 1993) — український футболіст.
 Дегтярьов Микола Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Дегтярьов Михайло Миколайович — Герой Соціалістичної Праці.
 Дегтярьов Михайло Володимирович — російський державний і політичний діяч. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Хабаровського краю.
 Дегтярьов Павло Андріянович — український критик, літературознавець, перекладач.

Див. також 
 Дегтярев Олександр Вікторович(1951—2020) —— академік, конструктор-ракетобудівник
 Дегтерьов Михайло Парфентійович — київський купець 1-ї гільдії, почесний громадянин Києва, меценат з родини Дегтерьових.
 Дегтяревський (Дегтярьов) Степан Оникійович — композитор українського походження епохи класицизму.
 Дехтяр Григорій В'ячеславович — старший лейтенант Збройних сил України.
 Дехтярьова Зінаїда Миколаївна — радянська і українська актриса театру і кіно. Народна артистка Української РСР (1968).
Російські прізвища